Petits hommes et mini-gagagags est la quarante-neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1989.

Univers

Synopsis 
Seron a terminé un nouveau scénario. Il interpelle donc Renaud à travers les cases mais celui-ci, fatigué de servir de défouloir à l'auteur, se rebelle et refuse de participer. Malheur à lui ! Pour se venger, Seron va transformer son quotidien paisible dans les grottes en un véritable enfer.

Personnages 
La femme que Renaud tente désespérément de voir durant toute l'aventure s'appelle Magda. Il s'agit du prénom de la femme de Seron. Cette histoire lui est d'ailleurs dédicacée.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1989
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1989